Dampfschlepper bezeichnet

 einen dampfbetriebenen Schlepper (Schiffstyp)
 einen Dampftraktor oder dampfbetriebenen Raupenschlepper